Border Run (alternatieve titel: The Mule), een misdaadfilm uit 2012 van Gabriela Tagliavini
La Mula (Engels: The Mule), een komische dramafilm uit 2013 van Michael Radford
The Mule (2014), een komische misdaadfilm uit 2014 van Tony Mahony en Angus Sampson
The Mule (2018), een misdaadfilm uit 2018 van Clint Eastwood